Alessandro Strozzi può riferirsi a:
 Alessandro Strozzi (secolo XV) disegnatore, umanista e cartografo
 Alessandro Strozzi (1516-1568), vescovo di Volterra dal 1566 al 1568
 Alessandro Strozzi (?-1621), arcivescovo di Fermo dal 1606 al 1621
 Alessandro Strozzi (?-1648), vescovo di San Miniato dal 1632 al 1648
 Alessandro Strozzi (1631-1682), vescovo di Arezzo dal 1677 al 1682
 Alessandro Strozzi (1758-1817), militare